Antal Vágó – calciatore ungherese
 Fanny Vágó – calciatrice, allenatrice di calcio ed ex giocatrice di calcio a 5 ungherese
 József Vágó – calciatore ungherese